Сан-Матіаш (, «святий Матвій») — власна назва.

Топоніми

Сан-Матіаш (Бежа) — парафія.
 Сан-Матіаш (Евора) — парафія.
 Сан-Матіаш (Ніза) — парафія.